Vesta  – figura della mitologia romana
 Vesta  – cantante finlandese
 4 Vesta  – asteroide scoperto nel 1807
 Vesta  – missile da crociera nucleare tattico costruito da MBDA
 Vesta  – traghetto della compagnia di navigazione sarda Saremar
 Vesta  – antica unità di misura russa pari a 1,06679999675266 km 
 Vesta  – nome di webcam usata in astrofotografia
 Vesta  – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
 Vesta  – comune statunitense in Minnesota
 Sailor Vesta  – Personaggio di Sailor Moon
 Monte Vesta  – monte bresciano della Val Vestino
 Vesta Spa  – servizio di nettezza urbana operante a Venezia